Tangstedt (Kreis Pinneberg), een gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein, in Kreis Pinneberg
 Tangstedt (Stormarn), een gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein, in Kreis Stormarn